Liberté (französisch „Freiheit“) steht für:

 Liberté (Film), Historienfilm von Albert Serra (2019)
 Liberté (Hymne), die Nationalhymne von Guinea
 Liberté (Schiff, 1905), französisches Panzerlinienschiff
 Liberté (Schiff, 1935), deutsches Flusskreuzfahrtschiff 
 ab 1950 der französische Name des Schiffes Europa, siehe Europa (Schiff, 1930)
 Liberté (Métro Paris), eine Station der Métro in Paris
Presse:
 Liberté (Algerien), algerische Tageszeitung
 Liberté (Quebec)

Siehe auch:
 Air Liberté
 Fort-Liberté
 La Liberté
 Libertas (Begriffsklärung)
 Liberty
 Port Liberté